Drotten bezeichnet:

 ehemaliger Name einer schwedischen Fähre, siehe Kevalay Queen
 Name einer schwedischen Fähre, siehe SF 1500